

Culture et société

Entreprise 
 Van Diemen est un constructeur britannique de voitures de course.
 van Diemen, une galerie d'art à Berlin.

Patronyme 

 Antonio van Diemen, un gouverneur général des Indes néerlandaises ; il a donné son premier nom à la Tasmanie ;
 Patrick van Diemen, un ancien joueur de football néerlandais.

Toponyme 

 , premier nom de la Tasmanie ;
 le golfe de Van Diemen, sur la côte nord de l'Australie.

Patronyme néerlandais